Possession (englisch und französisch für „Besitz“ oder „Besessenheit“) steht für:

 Eine grammatische Kategorie, siehe Possessiv (Linguistik)
 Île de la Possession, Insel im Indischen Ozean
 La Possession, Gemeinde im Norden von Réunion
 Possession. A Romance (dt. Titel: Besessen), Roman von A. S. Byatt, siehe Besessen (Roman)
 Possession, Romanzyklus von Peter F. Hamilton (Der Armageddon-Zyklus (Night's Dawn Trilogy))
 Possession, britische Avantgarde-Band von Stephen Thrower
 Possession, fünfte Staffel der computeranimierten Fernsehserie Ninjago: Meister des Spinjitzu, siehe Ninjago: Morro
 Possession (Band), belgische Black- und Death-Metal-Band, nicht zu verwechseln mit der Band Possessed
 Possession Bay, Bucht Südgeorgiens, Südatlantik
 Possession Rocks, Felsvorsprünge an der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika
 Possession Island, diverse Inseln
 Possession Islands, Inselgruppe vor der Borchgrevink-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Possession Rocks, Felsvorsprünge im Königin-Marie-Land, Antarktika
 Cape Possession, Kap von Chanticleer Island, Palmer-Archipel, Antarktis

Filme
 Possession (Film), Horrorfilm von Andrzej Żuławski aus dem Jahr 1981
 Possession (dt. Titel: Besessen), Film von Neil LaBute aus dem Jahr 2002, Verfilmung des gleichnamigen Romans von A. S. Byatt, siehe Besessen (LaBute)
 Possession – Die Angst stirbt nie, Mystery-Thriller von Joel Bergvall und Simon Sandquist aus dem Jahr 2009
 Possession – Das Dunkle in dir, Horrorfilm von Ole Bornedal aus dem Jahr 2012

Siehe auch:
 Possessions